XXI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с февраля по июнь 1958 года.

Турнир проводился по двухкруговой системе турами в нескольких городах.

В соревнованиях класса «А» приняло участие 12 команд из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦСК МО, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, «Спартак» Москва, «Спартак» Ленинград, «Буревестник» Свердловск, ОСК Ленинград); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков); ЛатССР («Даугава» Рига, ОСК Рига); ГССР («Буревестник» Тбилиси).

Почти половина команд лиги — пять — представляли студенческий клуб «Буревестник».

После трёхлетнего перерыва чемпионское звание вернули волейболисты ЦСК МО, в золотом матче взявшие верх над земляками из «Динамо» — 3:1. Прошлогодние чемпионы — «Спартак» Ленинград — остались третьими.

Ветеран армейцев Константин Рева, участник ещё довоенных первенств, повторил достижение Алексея Якушева, выиграв восьмой чемпионский титул.

Результаты 

«Буревестник» Тбилиси и «Буревестник» Свердловск переходят в класс «Б». Их места в классе «А» займут команды «Локомотив» Киев и АзИНХ Баку.

Золотой матч 
ЦСК МО Москва — «Динамо» Москва — 3:1

Призёры 
 ЦСК МО (Москва): Е. Беляев, Николай Буробин, Г. Волочков, Николай Герасимов, Виталий Коваленко, Георгий Мондзолевский, Константин Рева, Нил Фасахов, В. Фокин, Юрий Чесноков, Семён Щербаков, Игорь Шмидт. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 «Динамо» (Москва): Юрис Асе, Сергей Гаврилов, Г. Киселевский, Владимир Куринный, В. Полтавец, Игорь Савкин, А. Световидов, Герман Смольянинов, В. Целыковский, В. Цудечкис, Юрий Щербаков, Евгений Яковлев. Тренер — Владимир Щагин. 

 «Спартак» (Ленинград): Владимир Андреев, Юрий Арошидзе, Геннадий Гайковой, С. Кокорин, В. Попченков, В. Савченко, Юрий Соколов, В. Тогатов, Юрий Худяков, Александр Цымлов, А. Чебаевский, Марат Шаблыгин. Тренер — Алексей Барышников.

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1958 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1958 году